Пётр Панов:
 Панов, Пётр Алексеевич (1719—1786) — тотемский купец, в 1758 году вместе с братом Григорием и компаньонами исследовал Алеутские острова.
 Панов, Пётр Александрович (1892—1938) — советский военный деятель, разведчик.
 Панов, Пётр Вячеславович (род. 1965) — российский политолог, профессор ПГНИУ и ПНИПУ.
 Панов, Пётр Кузьмич (1926—2006) — советский и российский инженер-химик-технолог
 Панов, Пётр Яковлевич (1912—2002) — артиллерист, Герой Советского Союза (1943).